Vaudry steht für:

 Vaudry, ehemalige französische Gemeinde
 Vaudry, französischer Familienname:
 Vaudry (Instrumentenmacher) (17. Jahrhundert), französischer Instrumentenbauer
Jean-Antoine Vaudry (ca. 1680–1750), französischer Instrumentenbauer

Siehe auch:
 Vaudry-Cembalo